Pol-e Dokhtar (district), een district in Iran
 Pol-e Dokhtar (stad), een stad in Iran in het gelijknamige district
 Pol-e Dokhtar (Pol-e Dokhtar), een verwoeste brug bij de stad Pol-e Dokhtar
 Pol-e Dokhtar (Meyaneh), een verwoeste brug in Iran bij Meyaneh